Курт Мотес (; ) — немецкий биохимик растений. Президент Леопольдины (1954–1974, член с 1940).

Биография 
Родился 3 ноября 1900 года в Плауэне. В 1920 году поступил в Лейпцигский университет, который он окончил в 1925 году. В том же году устроился на работу в Галле-Виттенбергский университет и работал вплоть до 1935 года. В 1935 году переехал в Кёнигсберг и устроился на работу в Кёнигсбергский университет, где он занимал должность профессора ботаники. В 1950 году возвратился в Галле-Витенбергский университет, где вплоть до 1958 года занимал должность профессора, одновременно с этим с 1949 по 1957 год заведовал отделом биохимии Института по изучению культурных растений. С 1958 по 1960 год занимал должность директора Института ботаники, одновременно с этим с 1958 по 1965 год занимал должность директора Института биохимии растений. В 1963-64 гг. председатель . С 1965 года на пенсии.

Скончался в 1983 году в ГДР.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены изучению биохимии алкалоидов, азотистого обмена и регуляторов роста растений. Исследовал гормон растений цитокинин, его химическую природу и механизм действий.

Членство в обществах 
 Президент Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» в 1954–1974 годах.
 Член АН ГДР.
 1957 — почётный сенатор университета в Галле.
 1971 — иностранный член АН СССР.
 1971 — член Лондонского королевского общества.
 Почётный член ряда академий наук и многих университетов.

Награды и премии 
 1953 — Национальная премия ГДР
 1960 — Медаль Котениуса от Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина»
 1960 — Орден «За заслуги перед Отечеством» в серебре
 1965 —  (за заслуги в биохимии и микробиологии)
 1968 — Орден Pour le Mérite
 1975 — Австрийский почётный знак «За науку и искусство»
 1981 — Орден «Звезда дружбы народов» в золоте

Примечания

Литература 
 Биологи. Биографический справочник. — Киев.: Наукова думка, 1984. — 816 с.

Ссылки 
 Биографические сведения.

Биохимики по алфавиту
Учёные по алфавиту
Биохимики Германии
Иностранные члены АН СССР
Президенты Леопольдины
Члены Академии наук ГДР
Члены Лондонского королевского общества
Члены Саксонской академии наук
Члены Гейдельбергской академии наук
Почётные члены Общества немецких химиков
Почётные доктора Венского университета